Цастров () — немецкая фамилия:

 Цастров, Фридрих Вильгельм Франц (1749—1833) — прусский генерал-майор
 Цастров, Кристиан фон (1705—1773) — генерал-лейтенант
 Цастров, Генрих Адольф (1801—1875) — прусский генерал